Суперкубок Естонії з футболу 1998 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 листопада 1998 року між чемпіоном і володарем кубка Естонії клубом Флорою та віце-чемпіоном Естонії клубом Таллінна Садам.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

1998
Естонія